Logos est un terme générique qui touche des aspects philosophiques, rhétoriques
 le Logos en philosophie
 le Logos dans la théologie chrétienne
 Logos peut aussi désigner le pluriel de logo
 L'album Logos
 Le navire Logos
 Le pseudonyme du musicien Stephen Sicard
 L'astéroïde (58534) Logos
 La radio Logos FM
 La revue Logos